Brandy steht für:

 brandy wine, siehe Weinbrand
 Brandy (Vorname), weiblicher Vorname
 Brandy (Sängerin) (Brandy Rayana Norwood; * 1979), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Brandy (Album), das Debüt-Album der Sängerin Brandy
 Brandy, die von Scott English gesungene Originalversion des Liedes Mandy

Brandy ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Christian Brandy (* 1958), deutscher Theologe 
 J. C. Brandy (* 1975), britische Schauspielerin und Musikerin
 Sören Brandy (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Brandee
 Brändi
 Brandi
 Brandys